Eidlitz steht für:

 Orte:
 Údlice (deutsch Eidlitz), eine Gemeinde in Tschechien

 Personen:
 Cyrus L. W. Eidlitz (1853–1921), amerikanischer Architekt, Sohn von Leopold Eidlitz 
 Johannes Eidlitz (1920–2000), österreichischer Widerstandskämpfer und Journalist
 Karl Eidlitz (1894–1981), österreichischer Schauspieler
 Leopold Eidlitz (1823–1908), österreichisch-amerikanischer Architekt
 Walther Eidlitz (1892–1976), österreichischer Dramatiker